Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм () — награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно с 2002 года. Первым обладателем статуэтки стал мультфильм «Шрек», выпущенный студией DreamWorks. До этого в 1992 году мультфильм «Красавица и Чудовище» был номинирован на Лучший фильм и стал первым анимационным фильмом, номинированным в этой категории. А «Белоснежка и семь гномов», «Кто подставил кролика Роджера» и «История игрушек» в 1939, 1989 и 1996 годах, соответственно, были удостоены специальных премий «Оскар».

Премия присуждается, только если в предыдущий год было выпущено по крайней мере 8 анимационных полнометражных фильмов (которые были показаны в кинотеатрах Лос-Анджелеса). Определение «полнометражного фильма» для премии — тот, который длится свыше 70 минут. Номинировано может быть от трех до пяти фильмов. Если за год вышло от 8 до 15 фильмов — номинированы будут 3 из них, если 16 и более, то номинантов может быть от трёх до пяти.

Из 79 номинированных мультфильмов 40 компьютерных, 25 рисованных, 14 кукольных. 17 побед одержали компьютерные мультфильмы и по одной награде у остальных двух видов. Наибольшее количество наград досталось анимационной студии Pixar — из 15 номинированных мультфильмов с 2002 по 2021 год 11 были признаны лучшими («В поисках Немо», «Суперсемейка», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «Вверх», «История игрушек: Большой побег», «Храбрая сердцем», «Головоломка», «Тайна Коко», «История игрушек 4» и «Душа»). После победы «Истории игрушек 4» на 92-й церемонии Оскар «История игрушек» стала первой анимационной франшизой, которая получила две победы за лучший анимационный фильм. На втором месте по количеству наград — Walt Disney Studios, принадлежащая тому же концерну Walt Disney. Из прочих студий по одному разу выигрывали Dreamworks, Nikelodeon, Sony Animation, Ghibli, Aardman и Warner Bros.

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» — единственный неанглоязычный фильм, выигрывавший эту премию. Всего за историю премии на неё номинировалось 6 японских фильмов (5 из них — студии Ghibli). «Уоллес и Громит» — единственный британский фильм, получивший эту премию.

Список лауреатов и номинантов

2002—2010

2011—2020

2020-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм в базе данных американской киноакадемии

Анимационный полнометражный фильм
Мультипликация
Премии за лучший анимационный полнометражный фильм
Анимационные премии